Pressigny (Haute-Marne)
 Pressigny (Deux-Sèvres)
ook:
Pressigny-les-Pins,  Loiret